Девід Джон Семенко (; 12 липня 1957, Вінніпег, Канада — 29 червня 2017, Едмонтон, Канада) — канадський хокеїст, лівий нападник.

Спортивна кар'єра 
За походженням українець. Виступав за «Брендон Віт-Кінгс» (ЗХЛ), «Едмонтон Ойлерс», «Вічита Вінд» (ЦПХЛ), «Гартфорд Вейлерс», «Торонто Мейпл-Ліфс». На льоду виконував обов'язки «поліцейського». Під час виступів за «Едмонтон Ойлерс» охороняв Вейна Грецкі від тафгаїв команд-суперників.

В чемпіонатах НХЛ — 575 матчів (65+88), у турнірах Кубка Стенлі — 73 матчі (6+6).

Досягнення
 Володар Кубка Стенлі (1984, 1985)

Статистика

Примітки

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  
 

Уродженці Вінніпега
Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Задрафтовані «Міннесота Норз-Старс»
Володарі Кубка Стенлі
Українці Канади
Померли в Едмонтоні
Померли від раку
Померли від раку підшлункової залози